Everett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Everett (Massachusetts)
Everett (Pennsylvania)
Everett (Washington)
Mensen met de achternaam Everett: 
 Alfred Hart Everett (1848–1898), koloniaal ambtenaar in Noord-Borneo en natuuronderzoeker. 
 Betty Everett (1939–2001), was een Amerikaanse soulzangeres. 
 Brent Everett (geb. 1984), is een Canadese pornoacteur.
 Chad Everett (1936–2012), Amerikaans acteur.
 Dylan Everett (geb. 1995), Canadees acteur.
 Edward Everett (1794–1865), Amerikaans politicus.
 Hugh Everett III (1930–1982), Amerikaanse fysicus, bekend voor zijn veel-werelden interpretatie van kwantummechanica.
 Mark Oliver Everett (geb. 1963), Amerikaans autodidact singer-songwriter. 
 Rupert Everett (geb. 1959), Britse acteur.
 Wynn Everett (geb. 1978), Amerikaans actrice en schrijfster.